Heiligenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Heiligenbach (Biber), rechter Zufluss der Biber (Rhein) vor Randegg, Gemeinde Gottmadingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Heiligenbach (Dobelbach), linker Quellbach des Dobelbachs (zum Kocher) bis vor Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heiligenbach, Mittellaufabschnitt des Drover Bachs (zur Rur) bis nach Drove, Gemeinde Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Heiligenbach (Elsoff), linker Zufluss beim Siedlungsplatz Am Kloster von Wunderthausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, des linken Oberlaufs Bubenkirchbach der Elsoff
 Heiligenbach (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs (zum Dürrbach, zum Neckar) bei Lederberg, Stadtbezirk Hedelfingen, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Heiligenbach (Klingenbach), rechter Zufluss des Klingenbach (Bühler, Heilberg) nahe der Teuerzer Sägmühle, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heiligenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Kocherstetten, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Heiligenbach (Krems), linker Zufluss der Krems (zur Lieser, zur Drau) bei Innerkrems, Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Heiligenbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (Rhein, Neuburg) bei Weiler, Stadt Wissembourg (deutsch Weißenburg), Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Heiligenbach, rechter Oberlauf des Maßlensbachs (zur Fichtenberger Rot) bis nahe dem Dexelhof, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heiligenbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold bei den Kengelhöfen, Stadt Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Heiligenbach (Nägelesbach), rechter Zufluss des Nägelesbachs bei Egelsbach, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heiligenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Obrigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Neckars
 Heiligenbach (Mossig), linker Zufluss der Mossig im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Heiligenbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins unterhalb von Osterspai, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Heiligenbach (Sommerach), linker Oberlauf der Sommerach (zum Volkacher Mainkanal) bis nahe der Mainfranken-Kaserne, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Heiligenbach (Starzel), rechter Zufluss der Starzel (Neckar) bei Schlatt, Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Heiligenbach (Stockacher Aach), rechter Zufluss eines rechten Entwässerungsgrabens zur Stockacher Aach bei Bodman, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Heiligenbach (Tirschenreuther Waldnaab), rechter Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab bei Heimhof, Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Heiligenbach (Überlinger See), westlicher Zufluss des Überlinger Sees gegenüber der Insel Mainau bei Litzelstetten, Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

 Heiligenbachl, rechter Zufluss der Rauhen Ebrach nach Stappenbach, Markt Burg­ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Heiligenbächl, rechter Zufluss der Aurach (Rednitz) bei der Geichsenmühle, Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heiligentalbach, linker Oberlauf des Klöpferbachs bis vor Rietenau, Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Heiligenbach, von 1942 bis 1945 deutscher Ortsname von Zaduszniki in der Gemeinde Wielgie im Powiat Lipnowski der Wojewodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch:
 Heiligengraben
 Heiligenklinge